Eqalunnguit Kuuat bezeichnet:
 Eqalunnguit Kuuat (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqalunnguit Kuuat (Fluss, Kangaatsiaq), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalunnguit Kuuat (Fluss, Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqalunnguit Kuuat (Fluss, Sisimiut), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland